Cyclothone är ett släkte av små självlysande djuphavsfiskar. Cyclothone ingår i familjen Gonostomatidae. Ekolodsuppskattningar har visat att deras totala biomassa utgör mer än hälften av den totala biomassan av fisk. En ny studie publicerad den 6 mars 2014 i nättidningen Nature Communications pekar nu på att det skulle vara en kraftig underskattning och att det kan finnas tio gånger mer Cyclothone-fiskar än världens alla andra fiskars sammantagna massa.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Drakfiskartade fiskar
Cyclothone